Vrbovo je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Hrašćina, Krapinsko-zagorska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 348 stanovnika te 118 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Krapinsko-zagorskoj županiji